Села:
 Демківці — Житомирська область, Житомирський район
 Демківці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Демківці — Хмельницька область, Чемеровецький район